Шарп (Sharpe, Sharp) — многозначное понятие.

Фамилия 
 Шарп, Абрахам (1653—1742) — английский астроном и математик.
 Шарп, Александра (род. 1997) — австралийская баскетболистка.
 Шарп, Арлин (род. 1953) — американский иммунолог.
 Шарп, Бартоломью (ок. 1650—1702) — английский пират, прославившийся своим походом вокруг Южной Америки.
 Шарп, Билли (род. 1986) — английский футболист.
 Шарп, Генри Грэм (1917—1995) — британский фигурист.
 Шарп, Гренвилль (1735—1813) — британский общественный деятель, филантроп, филолог, один из основателей аболиционистского движения.
 Шарп, Грэм (род. 1960) — шотландский футболист.
 Шарп, Даг (род. 1969) — американский бобслеист.
 Шарп, Даниэль (род. 1991) — британская модель.
 Шарп, Дарси (род. 1996) — канадский сноубордист.
 Шарп, Деррик (род. 1977) — израильский баскетболист американского происхождения.
 Шарп, Джейн — англичанка-повитуха XVII века.
 Шарп, Джейн (род. 1977) — американская журналистка и телеведущая.
 Шарп, Джин (1928—2018) — американский общественный деятель и писатель.
 
 Шарп, Ди Ди (род. 1945) — американская певица.
 Шарп, Дэвид (1840—1922) — английский врач и энтомолог, систематик.
 Шарп, Дэвид (1972—2006) — английский учитель и альпинист.
 Шарп, Карен (род. 1934) — американская актриса кино и телевидения.
 Шарп, Катрина — американская кёрлингистка.
 Шарп, Кевин (род. 1974) — английский футболист.
 Шарп, Кей Би (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Шарп, Киша (род. 1973) — американская актриса.
 Шарп, Лесли (род. 1964) — английская актриса.
 Шарп, Ли (род. 1971) — английский футболист.
 Шарп, Марвин (1966—2015) — тренер олимпийской сборной США по спортивной гимнастике.
 Шарп, Митчелл (1911—2004) — канадский государственный деятель, министр иностранных дел Канады (1968—1974).
 Шарп, Патрик (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Шарп, Райан (род. 1979) — британский автогонщик.
 Шарп, Ричард Боудлер (1847—1909) — английский зоолог и орнитолог, систематик.
 Шарп, Рон — американский кёрлингист.
  (1799—1881) — английский востоковед.
 Шарп, Седрик (1891—1978) — британский виолончелист и композитор.
 Шарп, Сейдж (род. 1985) — американский программист.
 Шарп, Сесил Джеймс (1859—1924) — английский музыкальный фольклорист, педагог.
 Шарп, Сидни — американский шахматист.
 Шарп, Скотт (род. 1968) — американский автогонщик.
 
 Шарп, Уайтстил (1902—1984) — американский унитарианский священник, праведник мира.
 
 Шарп, Филлип (род. 1944) — американский генетик и молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1993 года.
 Шарп, Херберт Фрэнсис (1861—1925) — британский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Шарп, Энтони (1915—1984) — английский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Ричард Шарп — персонаж романов Бернарда Корнуэлла.

Топоним 
 Шарп — округ в штате Арканзас, США.
 Шарп — река в Свердловской области России, приток Сосьвы.

Прочее 
 Sharp — японская корпорация, производитель электроники.
 Sharp — символ на клавиатуре (#).
 C# (Си Шарп) — язык программирования.
 S.H.A.R.P. — Скинхеды против расовых предрассудков.

См. также 
 «Приключения королевского стрелка Шарпа» — телевизионный сериал, снятый на основе романов Б. Корнуэлла («Битва Шарпа», «Золото Шарпа», «Меч Шарпа», «Орёл Шарпа», «Полк Шарпа» и др.)
 «Бекки Шарп»
 Шарф
 Шарпф
 Шарпсберг

Примечания